Жан-Шарль Франсуа (, 4 мая 1717, Нанси — 22 марта 1769, Париж) — французский рисовальщик и . Художник-дилетант, самостоятельно овладевший сложнейшими техниками цветной гравюры на металле: лависом, акватинтой. Около 1740 года он освоил технику гравирования под названием «карандашная манера» (во многих источниках называется её изобретателем).

Ж.-Ш. Франсуа воспроизводил в технике «карандашной манеры» рисунки французских художников стиля рококо. В 1757 году он создал в новой технике серию гравюр под названием «Любовь к рисунку, или Курс рисования в карандашном духе». В этой серии в карандашной манере воспроизведены рисунки Ф. Буше, Ш.-А. Ван Лоо, Ж.-М. Вьена, Ш. Эйзена. Начинание поддержал Дени Дидро.

Король Людовик XV назначил Ж.-Ш. Франсуа «гравёром кабинета рисунков короля» («Graveur des Dessins du Cabinet du Roi»). Он создал значительное количество портретов короля и знаменитых людей своего времени.

Среди его многочисленных учеников были Л.-М. Бонне, Жиль Демарто Старший.

Примечания 

Гравёры Франции
Гравёры XVIII века
Рисовальщики Франции